Mädl ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Mädl (1896–1978), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Robert Mädl (1939–2011), österreichischer Bankmanager

Siehe auch:
 Mädel
 Madl
 Medl